Konzentration oder konzentrieren steht für:

 Konzentration (Psychologie), die Einengung der Gedankengänge auf einen Gegenstand

 Konzentration (Chemie), die Menge eines Stoffes im Volumen eines Gemisches
 Konzentration, in der Verkehrstheorie eine Messgröße, siehe Verkehrsdichte
 in der Statistik verschiedene Parameter, siehe Parameter (Statistik) #Konzentrationsparameter
 Konzentration GmbH, sozialdemokratische Verlags-Holding

Siehe auch:
 Konzentrationszone (Begriffsklärung)
 Unternehmenskonzentration (Wirtschaft)

 Dichte (Begriffsklärung)